Verges (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii.
 Verges (Jura) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura.
 Deux-Verges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.
 Saint-Jean-de-Verges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Ariège.